Het gemengddubbel-toernooi van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2017 was een afvalsysteem met 28 spelers (14 dubbelparen). Er werd geen wedstrijd om de derde/vierde plaats gespeeld. Er dienden drie sets gewonnen te worden.

Eindronde 

2017
Tafeltennis in 2017
Sportevenement in Zwolle